Бра́тня ву́лиця — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Братня вулиця — вулиця в місті Львові.
 Братня вулиця — вулиця в місті Маріуполі, Донецької області.

Вулиці